Felix Dornebusch (Witten, 1994. július 12.) német labdarúgó, aki jelenleg az 1. FC Nürnberg játékosa.

Pályafutása

Statisztika

Jegyzetek

Hivatkozások 
 Transfermarkt profil
 Soccerbase profil

Német labdarúgók
Labdarúgókapusok
A VfL Bochum labdarúgói
A VfL Bochum II labdarúgói
Az 1. FC Nürnberg labdarúgói
1994-ben született személyek
Élő személyek